Экзоскелет — устройство, предназначенное для усиления мускульных усилий человека.
 Экзоскелет (биология) — внешний тип скелета у некоторых беспозвоночных животных.
 Экзоскелет (строительство) — тип каркаса зданий с внешними несущими конструкциями.